Die Aradschin chumb 2007 war die 16. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde vom 25. April bis 6. Oktober 2007 ausgetragen.

Modus 
8 Vereine spielten jeweils dreimal gegeneinander. Pjunik Jerewan 2 war als Reservemannschaft nicht aufstiegsberechtigt, daher stieg der Viertplatzierte in die Bardsragujn chumb auf. Rückkehrer FC Bentonit Jerewan stieg nach drei Spielen aus.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007